Льюис, Майкл () или Льюис, Майк ():
 Льюис, Майкл (род. 1990) — американский автогонщик.
 Льюис, Майкл (род. 1967) — белизский велогонщик.
 Льюис, Майкл (род. 1953) — епископ англиканской епархии Кипра.
 Льюис, Майкл (род. 1971) — игрок в американский футбол.
 Льюис, Майкл (род. 1980) — игрок в американский футбол.
 Льюис, Майкл (1890—1970) — британский военно-морской историк, профессор Королевского колледжа в Гринвиче.
 Льюис, Майкл (род. 1960) — американский писатель и финансовый журналист.
 Льюис, Майкл (род. 1963) — американский предприниматель, бизнесмен и инвестор.
 Льюис, Майкл (род. 1937) — американский психолог, профессор педиатрии и психиатрии.
 Льюис, Майкл (род. 1987) — израильский баскетболист, актёр и фотомодель.
 Льюис, Майк (род. 1946) — американский баскетболист.
 Льюис, Майк (род. 1981) — канадский гребец.
 Льюис, Майк (род. 1949) — игрок в американский футбол.
 Льюис, Майк (род. 1984) — игрок в американский футбол.
 Льюис, Майк (род. 1981) — индонезийский актёр и модель.
 Льюис, Майк (род. 1977) — валлийский музыкант, ритм-гитарист рок-группы «Lostprophets».
 Льюис, Майк — американский саксофонист и басист, один из основателей джазовой группы «Happy Apple».